Kupala bezeichnet

einen slawischen Sonnen- und Lichtgott, siehe Kupala (Gott)
das nach ihm benannte Symbol, siehe Kupala (Symbol)
den weißrussischen Schriftsteller Janka Kupala
den nach ihm benannten Janka-Kupala-Park in Minsk
das traditionelle Fest der Sommersonnenwende in Russland, Belarus, Polen und der Ukraine, siehe Iwan-Kupala-Tag